Szent Miklós, mürai püspök, ünnepe december 6.
 Flüei Szent Miklós (1417–1487), svájci remete és aszkéta; Svájc védőszentje.